Abeltshauser ist der Familienname folgender Personen:

 Ignatius Georg Abeltshauser (1805 oder 1806–1866), deutscher Priester und Hochschullehrer
 Johann Georg Abeltshauser, deutscher Hornist und Komponist
 Konrad Abeltshauser (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Thomas Abeltshauser (* 1954), deutscher Jurist